Хаген Пёч (; ) — немецкий шахматист, гроссмейстер (2018).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Германии